Davert steht für:

 Davert, Waldgebiet im Münsterland
 Davert (Naturschutzgebiet, Münster)
 Davert (Naturschutzgebiet, Coesfeld)
 Davert (Naturschutzgebiet, Warendorf)
 Davert (Vogelschutzgebiet)